Nico Büdel (* 8. Dezember 1989 in Offenbach am Main) ist ein deutscher Handballspieler. Er ist 1,94 m groß und wiegt 100 kg.

Leben und Karriere 
Büdel wuchs im Offenbacher Stadtteil Bürgel auf. Seine Karriere begann er 2009 im nahegelegenen Groß-Umstadt und wird meist auf der Position Rückraumlinks eingesetzt. In der Saison 2016/17 spielte er für den HSC 2000 Coburg. Zuvor war er bei der TSG Ludwigshafen-Friesenheim. Seit der Saison 2017/18 steht er beim HC Erlangen unter Vertrag. 2019 folgte Büdels Debüt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft.

Weblinks 
 Profil auf sport.de
 Porträt auf der Webseite der Handball-Bundesliga.

Einzelnachweise 

Handballnationalspieler (Deutschland)
Handballspieler (HC Erlangen)
Handballspieler (TSG Friesenheim)
Handballspieler (HSC 2000 Coburg)
Sportler (Offenbach am Main)
Rückraumspieler
Deutscher
Geboren 1989
Mann